

Patronyme 
Crevel est un nom de famille normand, principalement centré sur la Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Alexis Crevel (né en 1985), rameur d'aviron ; 
 Louis-Ernest Crevel (1806–1882), littérateur français ; 
 René Crevel (1900–1935), écrivain et poète français.

Personnage de fiction 
 Célestin Crevel, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

Notes et références

Notes

références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand